Хаджиакбар Улугбекович Алиджанов (; 19 апреля 1997 года, Ташкент, Узбекистан) — узбекистанский футболист,уйгурского происхождения. защитник.

Является воспитанником ташкентского клуба «Пахтакор». До 2016 года играл в юношеской и молодёжной командах «Пахтакора». С 2016 года стал привлекаться в основную команду, за которую выступает до сих пор.

В 2016 году сыграл три матча за юношескую сборную Узбекистана (U-19). С 2018 года привлекается в молодёжную сборную Узбекистана (U-23). С 2019 года стал вызываться в национальную сборную Узбекистана. Свой дебютный матч за национальную сборную сыграл 7 июня в товарищеском матче против сборной КНДР.

Ссылки 
 Профиль на soccerway
 Профиль на transfermarkt

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»